Birger jarl (egentlig Birger Magnusson, født ca. 1210, død 21. oktober 1266), regerende rigsjarl 1248–1266, blev formentlig født omkring 1210, men er først omtalt 1237. Birger Magnusson blev jarl år 1248, formynderregent år 1250, død 21. oktober 1266, begravet i Varnhems Kloster. Han var søn af Magnus Minneskjold til Bjälbo og Ingrid Ylva. Ifølge Erikskrøniken grundlagde Birger jarl Stockholm omkring 1252 og var bygmester for Tavastehus slot i midten af 1200-tallet.

Birger Magnusson tilhørte Folkungaslægten (også kaldet Bjälboätten) og var den sidste jarl af Sverige.

Birger Magnusson giftede sig mellem år 1237 og 1241 med Ingeborg Eriksdotter af Sverige, søster til kong Erik Eriksson, kaldet Erik den læspe og halte. 1247/1248 dør den hidtidige jarl Ulf Fase, og Birger bliver rigsjarl med al magt over Sverige. Birger Magnusson og Ingeborg Eriksdotter fik fire børn, to af dem blev regenter. Da Erik Eriksson afgår ved døden i 1250 udråbtes Birger jarls 10 år gamle søn, Valdemar Birgersson, til konge af Sverige, og Birger jarl blev formynderregent. Senere blev Magnus Ladulås konge af Sverige i 1275, da han afsatte Valdemar Birgersson. 

1261 giftede Birger Magnusson sig igen med enkedronning Mechtilde af Holsten, enke efter Abel af Danmark. Hun kom til at overleve ham med mange år. Birger jarl døde den 21. oktober 1266 på Jälbolung i Västergötland. I Varnhems Klosterkirke findes hans gravsten med billeder af jarlen selv, hans anden kone Mechtilde og sønnen Erik.

Anetavle

Referencer

Eksterne henvisninger 

Regenter fra Sverige
Svenskere i 1200-tallet